Příjmení Freund (Freundová) nese více různých osobností:
 Gisèle Freundová (1908–2000) – francouzská fotografka německého původu
 Ida Freundová (1863–1914) – britská chemička, první žena vyučující na univerzitě ve Spojeném království
 Karel Freund (1925–2015) – český hokejový rozhodčí
 Kurt Freund (1914–1996) – československý a kanadský psychiatr a sexuolog
 Martin Freund (* 1988) – český politik hnutí „Žít Brno“, bývalý zastupitel města Brna v letech 2014 - 2018
 Otto Freund (1876–1939) – český finančník
 Peter Freund (* 1952) – německý spisovatel, scenárista a filmový producent
 Severin Freund (* 1988) – německý reprezentant
 Steffen Freund (* 1970) – německý fotbalista
 Zina Freundová (* 1950) – česká překladatelka a signatářka Charty 77

Související články 
 Freundlich

Externí odkazy 
 

Německá příjmení
Židovská příjmení
Česká příjmení